

Re
 Enrico I di Sassonia, imperatore del Sacro Romano Impero (detto Enrico l'Uccellatore)
 Enrico I d'Inghilterra
 Enrico I di Francia
 Enrico I di Navarra
 Enrico I d'Assia
 Enrico I del Portogallo
 Enrico I di Castiglia
 Enrico I di Cipro
 Enrico I di Gerusalemme
 Enrico I di Champagne

Altri

 Enrico I il Barbuto, granduca di Polonia
 Enrico I di Brabante
 Enrico I di Guisa
 Enrico I di Lorena
 Enrico di Borbone-Parma, pretendente al Ducato di Parma e Piacenza col nome di Enrico I
 Enrico I di Baviera, duca di Baviera
 Enrico I di Borbone-Condé
 Enrico I della Marca Orientale sassone